Kareda (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Kareda (Järva), een plaats in Estland, gemeente Järva
 Kareda (Saaremaa), een plaats in Estland, gemeente Saaremaa